Johannes Hus, Boheems hoogleraar
Hemolytisch-uremisch syndroom